Alumni klub Zdravstvenog veleučilišta udruženje je diplomiranih studenata dodiplomskih i diplomskih studija Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Prepoznavši potrebu povezivanja svih generacija diplomiranih studenata sa svrhom ostvarenja njihove trajne suradnje, cjeloživotnog obrazovanja, te uzajamnog interesa, na inicijativu Zdravstvenog veleučilišta, 7. listopada 2013. godine se osniva Alumni klub, s ciljem okupljanja više od 15.000 diplomiranih studenata.

Alumni danas 
U ovom trenutku Alumni broji preko 1.000 aktivnih članova, više i visoke stručne spreme iz područja sestrinstva, fizioterapije, radne terapije, radiološke tehnologije, medicinsko-laboratorijske dijagnostike te sanitarnog inženjerstva, s mjestima prebivališta i zaposlenja u zdravstvenim ustanovama, školama, fakultetima i srodnim institucijama širom Republike Hrvatske. Članstvo u klubu je besplatno.

Organizacijsku strukturu čine upravni odbor, skupština te voditelji strukovnih razreda: Ana Marija Hošnjak (sestrinstva), Margareta Begić (fizioterapije), Antea Ćavar (radne terapije), Željka Lubina (radiološke tehnologije), Bruno Cvetković (sanitarnog inženjerstva) te Silvana Piškor (medicinsko-laboratorijske dijagnostike). Upravni odbor, u trenutnom sazivu čine Adriano Friganović (predsjednik), Boris Ilić (dopredsjednik) te Josip Knezić (tajnik).

Edukacije i programi usavršavanja 
Tijekom svog postojanja, Alumni je organizirao više od 25 različitih edukacija, radionica i konferencija, poput edukacije Osnovno održavanje života i automatska vanjska defibrilacija, Tehnike prevencije i liječenja u sportu, Tehnike ublažavanja stresa prilikom izvođenja radioloških pretraga, Cerebralno oštećenje vida u dječjoj dobi, Uvod u Halliwick koncept, Normalan razvoj ruke i funkcija, Privatno poduzetništvo u fizikalnoj terapiji, Teškoće i poremećaji hranjenja u dječjoj dobi, Pozicioniranje i transferi neuroloških bolesnika te mnoge druge.

Većina edukacija u organizaciji kluba bodovana je od strane nadležnih strukovnih Komora.

Članske pogodnosti i poslovna suradnja 
S posebnim zadovoljstvom valja naglasiti i uspješnu suradnju s različitim renomiranim tvrtkama u Hrvatskoj i svijetu, uz čije partnerstvo Klub osigurava članovima dodatne pogodnosti, poput Varteksa, CleanExpressa, American Expressa, Croate, Termi Jezerčica i mnogih drugih.

Osim navedenih pogodnosti, Klub potiče članove i na sudjelovanje na stručnim skupovima, osiguravajući im mogućnost osvajanja besplatnih kotizacija sudjelovanjem u promotivnim aktivnostima.

Izvor

Vanjske poveznice 

 Alumni klub Zdravstvenog veleučilišta - službene mrežne stranice
 Alumni klub Zdravstvenog veleučilišta - službene Facebook stranice
 Alumni klub Zdravstvenog veleučilišta - službeni Twitter račun

Znanost i tehnologija u Hrvatskoj